Сен-Конга́р, Сен-Конґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ренна, 36 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 754,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Конгар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Конгар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан